VVS steht für:

 Vasovagale Synkope
 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
 Verschönerungsverein Siebengebirge
 Vertrauliche Verschlusssache, siehe Geheimhaltungsgrad
 Fraunhofer-Verbund für Verteidigungs- und Sicherheitsforschung
 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken, ein Tochterunternehmen der saarländischen Landeshauptstadt und Betreiberin der Saarbahn
 Vibrationsbedingtes Vasospastisches Syndrom, sekundäre Form der Weißfingerkrankheit
 die englische Transkription VVS (Voyenno-vozdushnye sily) sowie die Transliteration nach ISO 9 (Voenno-vozdušnye sily) der russischen Bezeichnung „Военно-воздушные силы“ für Luftstreitkräfte. Die deutsche Transkription lautet WWS, siehe Russische Luftstreitkräfte
 Vertical video syndrome, die normalerweise verpönte Eigenart, Smartphone-Videos in senkrechtem Format zu filmen

vvs steht für:
 bei Diamanten die Reinheitsstufe „very, very small inclusions“, siehe Diamant#Reinheit (clarity)

VVS